

Іскрівська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Великоновосілківський район
 Іскрівська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Петрівський район
 Іскрівська сільська рада — колишня сільська рада, Полтавська область, Чутівський район